Novembre bezeichnet:
 Novembre (Band), eine italienische Metalband
 Novembre, Originaltitel des Thrillers November von Cédric Jimenez aus dem Jahr 2022

Novembre ist der Familienname folgender Personen:
 Fabio Novembre (* 1966), italienischer Designer und Architekt
 Mario Novembre (* 2000), deutscher Popsänger

Siehe auch
 November (Begriffsklärung)